United Congregational Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 United Congregational Church (Bridgeport, Connecticut), NRHP-ID 84000822
 United Congregational Church (Newport, Rhode Island), NRHP-ID 71000027